Die Basilika St. Peter ist eine katholische Pfarrkirche im Zentrum von Dillingen an der Donau. Neben dem Augsburger Dom ist St. Peter die Konkathedrale des Bistums Augsburg und damit auch Weihe- und Grabkirche für die Augsburger Bischöfe.

Geschichte 
Im Jahr 1498 ließ Friedrich II. von Zollern, Bischof von Augsburg, an dem Vorgängerbau der heutigen Pfarrkirche ein Kollegiatstift errichten; es wurde 1803 im Zuge der Säkularisation aufgelöst. Die Stiftskirche wurde wieder eine Stadtpfarrkirche.

Papst Johannes Paul II. erhob die Kirche 1979 zur Basilica minor.

Kirchenbau 
Die dreischiffige Hallenkirche wurde von 1619 bis 1628 durch den Hofbaumeister Hans Alberthal auf den Fundamenten von Vorgängerkirchen aus dem 13. und 15. Jahrhundert errichtet. Die Kirche hat kathedralartige Maße; sie ist 54,8 Meter lang, 22,3 Meter hoch und 22 Meter breit. Nach Beschädigungen im Dreißigjährigen Krieg bei der Besetzung Dillingens durch die Schweden wurde die Kirche 1643 saniert. 1669 wurde der noch von der Vorgängerkirche stammende gotische Turm durch David Motzardt, Ururgroßvater von Wolfgang Amadeus Mozart, auf 49 Meter erhöht. 1733 wurde die Erasmuskapelle an der Nordseite angebaut, 1733 und 1734 erfolgte die Stuckierung und Ausmalung in ihrer heutigen Form.
Vom August 2015 bis April 2019 erfolgte die statische Instandsetzung mit Außen- und Innenrestaurierung.

An die Südostecke der Basilika grenzt die Klosterkirche der Franziskanerinnen an, an der Südwestecke befindet sich eine Lourdes-Grotte.

Orgel 
1978 baute die Orgelbaufirma Hubert Sandtner (Dillingen) die Orgel der Basilika mit 47 Registern, wobei einige Register der Vorgängerorgel von G. F. Steinmeyer (Oettingen) aus dem Jahre 1889 wiederverwendet wurden. Im Jahre 2006 wurde die Disposition geändert und auf 53 Register auf drei Manualen und Pedal erweitert.

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
 Superoktavkoppeln: III/P
 Suboktavkoppeln: III/III, III/I
 Chamadenkoppeln: Ch/I, Ch/II, Ch/III, Ch/P
 Nebenregister (2006): Cymbelstern, Cucculus
 Spielhilfen: u. a. achttausendfache elektronische Setzeranlage
 Anmerkungen
 H = Historisches Register von Steinmeyer (1889)
 S = Register aus der Ergänzung im Jahre 2006

Glocken 
Im Glockenstuhl der Basilika St. Peter hängt ein wertvolles Dreiergeläut aus dem Jahr 1724. Es wurde im Auftrag von Alexander Sigmund von Pfalz-Neuburg, Bischof von Augsburg, gegossen. Im Jahre 1981 kamen zwei moderne Glocken hinzu. Ferner besitzt die Kirche ein 1716 gegossenes Totenglöckchen.

Literatur

Weblinks 

 Informationen zur Basilika auf der Pfarrgemeindeseite
 Kloster St. Peter Dillingen auf der Website Klöster in Bayern

Einzelnachweise 

Peter
Stpeter
Pfarrkirche des Bistums Augsburg
Römisch-katholische Kathedrale in Deutschland
Konkathedrale
Basilica minor
Barockbauwerk in Bayern
Barocke Kirche
Peterskirche
Kollegiatstift
Kollegiatstiftskirche in Deutschland
Disposition einer Orgel
Erbaut in den 1620er Jahren
Kirchengebäude in Europa